Кожушки — название населённых пунктов:
 
 Кожушки — деревня в Хойникском районе Гомельской области Белоруссии.
 Кожушки — деревня в Колпнянском районе Орловской области России.
 Кожушки — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области Украины.